Lodomér (Ladomér formában is előfordul) az alábbi szócikkekben szerepel:

Lodomér - mint keresztnév
Lodomér esztergomi érsek
Ladomér (szlovákul: Ladomirov) - település a mai Szlovákiában
Garamladomér (szlovákul: Ladomer) - Ladomérmindszent mai szlovákiai település része, korábban önálló falu